Il singolare del torneo di tennis Garmisch Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Sláva Doseděl 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Sláva Doseděl (finale)
 Hendrik Dreekmann (quarti di finale)
 Karol Kučera (Campione)
 Alexander Mronz (secondo turno)

 Patrik Kühnen (primo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Richard Matuszewski (primo turno)
 Tomas Nydahl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Garmisch Challenger 1994